Леони́д Ива́нович Луту́гин () — русский учёный-геолог, профессор и общественный деятель.

Биография 

Родился  в Санкт-Петербурге, в большой купеческой семье, отец был владельцем ювелирного магазина.

Окончил курс в Горном институте и поступил на службу геологом в Геологический Комитет.

С 1897 года — профессор в Горном институте. Читал лекции по геологии в 1897—1907 годах.

В 1890—1891 годах принимал участие в экспедиции по изучению Тиманского кряжа. За эту работу был награждён серебряной медалью Географического общества.

В 1892 году приступил к изучению Донецкого каменноугольного бассейна, чем занимался более 22 лет.

В 1893—1896 годах опубликовал отчёты о геологическом изучении посёлка Лисичанск и села Крымского (ныне — Луганская область), в которых доказал промышленное значение угольных отложений в Донецком бассейне.

В 1897 году вместе с Ф. М. Чернышовым опубликовал работу «Донецкий каменноугольный бассейн».

В последние годы своей жизни занимался также изучением Кузнецкого и Челябинского угольных бассейнов. Изучая условия формирования угольных месторождений, объяснил частую смену пород колебательными движениями земной коры и установил зависимость качества углей от степени метаморфизма. Создал школу геологов-угольщиков (П. И. Степанов, В. И. Яворский, А. А. Гапеев и другие).

В 1903—1905 годах принадлежал к «Союзу Освобождения» и сотрудничал в журнале «Освобождение». В октябре 1905 года участвовал в съезде, на котором образовалась конституционно-демократическая партия, и был избран в члены её центрального комитета, но скоро вышел из партии. В 1905 году был одним из организаторов Академического и Инженерного союзов, а также Союза союзов.

В 1907 году баллотировался от партии трудовиков в Третью государственную думу, но не был избран. В том же 1907 году его уволили из Геологического комитета и Горного института.

С началом Первой мировой войны член комиссии Русского технического общества о мерах по промышленности в связи с войной, представлял Совет Русского технического общества на съезде по улучшению отечественных лечебных местностей. Участвовал в организации питательных и санитарных отрядов. Организовал при Вольном экономическом обществе группу музыкантов, которые проводили концерты в лазаретах; вместе с М. М. Ковалевским отстаивал право этого общества устраивать лазареты для раненых воинов. В 1915 году намечался оппозицией на пост министра труда. Масон.

Скончался  в селе Кольчугино (ныне Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области).

Похоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища в Петрограде.

Членство в организаиях 
 С 1907 года товарищ председателя Императорского Русского технического общества.
 С 1908 года — вице-президент Императорского Вольного Экономического общества. Занимался детальным геологическим картографированием, создал сводную карту Донецкого бассейна. За эту работу он был награждён большой золотой медалью на международной выставке в Турине в 1911 году.

Память 
 Существовал проект по созданию «Народного университета им. Л. И. Лутугина».
 В честь Леонида Ивановича Лутугина назван город Лутугино в Луганской области Украины и шахта в городе Торез, а также угольный пласт в Кузнецком бассейне.

Библиография 
Автор более 80 научных работ, среди них:
 Донецкий каменноугольный бассейн, как источник минерального топлива: Сообщение Геолога Геологического Комитета Л. Лутугина: (Прочитано в заседании XXIV съезда горнопромышленников юга России, 11-го Ноября 1899 года). — Харьков: Паровая Типография и Литография Зильберберг, 1900.
 Донецкий каменноугольный бассейн. /Лутугин Л. И., П. И. Степанов // Очерк месторождений ископаемых углей России. — СПб., 1913. — С. 61 — 110.
 Избранные труды по геологии Донецкого бассейна. — Киев: Академия наук Украинской ССР, 1956. — 216 с.
 Геологическая карта антрацитовых котловин: Чистяковской, Боково-Хрустальской и Должанской по данным работ геологического комитета исполненных под руководством профессора горн. инж. Л. И. Лутугина. — на 1910 г. — 1: 840 000 / В англ. дюйме 20 верст. // Енакиев Ф. Е. Подгаецкий Л. И. Антрацит: Его настоящее и будущее на Юге России. — К., 1910. — 25 с.

Примечания

Литература 
 Александров В. Лутугин. Донецк: Донбасс, 1971. 167 с.
 Жемчужников Ю. Е. Леонид Иванович Лутугин — основоположник угольной геологии // Очерки по истории геологических знаний. Выпуск 1. : АН СССР, 1953. С. 181—193.
 Ивановский С. Р. Леонид Иванович Лутугин. (1864—1915). : Углетехиздат, 1951. 52 с.
 Романовский С. И. Леонид Иванович Лутугин. (1864—1915). : Наука, 1997. 191 с
 Яворский В. И.'' Леонид Иванович Лутугин и его методика геологических исследований. Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 1956. 70 с.

Ссылки 
 Библиография и публикации о Л. И. Лутугине 

Выпускники Санкт-Петербургского горного института (до 1917 года)
Геологи Российской империи
Кадеты
Персоналии:Луганская область
Похороненные на Литераторских мостках